Финьково —  деревня в Бежаницком районе Псковской области России. Входит в состав Лющикской волости.

География 
Расположена в 10 км к северу от райцентра, посёлка Бежаницы, и в 6 км к северу от волостного центра, деревни Лющик.

Население 

Численность население деревни по оценке на начало 2001 года составляла 139 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав Бежаницкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района